Benedek Gábor (1920–2003) állatorvos
 Benedek Gábor (1927) olimpiai bajnok magyar öttusázó, vívó, edző
 Benedek Gábor (1938–2019) magyar-német építész, karikaturista

hasonló néven
 Benedek István Gábor (1937–) újságíró, író